Эдуа́рд Анато́льевич Чудно́вский (род. 3 января 1991, Минск) — белорусский футболист, полузащитник.

Биография 
Воспитанник частной столичной футбольной школы «Фортуна». Там он занимался до 14 лет, после чего перешёл в БАТЭ-РМ. Команда 1991 года рождения, возглавляемая Вадимом Мурсаловым неоднократно занимала высокие места в юношеском чемпионате Беларуси. Чудновский, выступавший на позиции «под нападающими», и его партнёры, в числе которых были Роман Степанов, Кирилл Алексиян и Олег Патоцкий, два раза завоевали серебро и однажды — бронзу. И довольно большой группой перебрались в дубль «жёлто-синих» под начало тренера Дмитрия Шевчука.

Там Чудновский провёл четыре сезона и действовал не только в центре поля, но и на левом фланге полузащиты. Эдуард запомнился исполнением «стандартов», умением разогнать атаку, отдать умную передачу, пробить издали. В 2011-м он стал победителем первенства Беларуси среди дублирующих составов, отыграв в 32 матчах из 33.

За основную команду БАТЭ Чудновский провел два поединка в Кубке страны-2011/12. Он выходил на замены в концовках встреч с «Городеей» и брестским «Динамо».

В начале следующего года было принято решение отдать футболиста в аренду. В таком статусе он на протяжении четырёх сезонов успел поиграть за могилевский «Днепр», слонимский «Белтрансгаз» и пинскую «Волну»..

В 2014 году покинул БАТЭ в качестве свободного агента. В конце февраля перешёл в ереванский «Арарат». Однако в армянском клубе Чудновский пробыл совсем не долго и вернулся обратно в белорусский чемпионат, перейдя в «Клецк».

В начале 2015 года подписал контракт с футбольным клубом «Лида». Стал одним из лидеров команды, провёл все 30 матчей в сезоне 2015. В начале 2016 года перешёл в «Сморгонь», где также был игроком основы. В первой половине 2018 года сыграл всего лишь в четырёх матчах и в июле покинул команду, пополнив состав «Орши». По окончании сезона покинул оршанский клуб.

В апреле 2019 года присоединился к «Молодечно», где выступал до лета.

Сборная 
Чудновский в 2007 году являлся игроком юношеской сборной Беларуси до 17, проведя в её рядах 3 встречи. Также, в активе Эдуарда 3 матча за молодёжную сборную Беларуси.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте БАТЭ
 Профиль на сайте Лиды

Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК БАТЭ
Игроки ФК «Днепр» Могилёв
Игроки ФК «Волна» Пинск
Игроки ФК «Арарат» Ереван
Игроки ФК «Клецк»
Игроки ФК «Лида»